Влади́мир Бори́сович Данихно́в (20 апреля 1981, Новочеркасск — 17 сентября 2018, Санкт-Петербург) — российский писатель-фантаст. Лауреат поощрительной премии Европейского общества научной фантастики молодому автору (2008).

Биография 
Владимир Данихнов родился 20 апреля 1981 года в Новочеркасске. Окончил Южно-Российский государственный технический университет. Был женат. Жену звали Яна. У пары было двое детей.

Дебютировал в 2004 году в журнале «Магия ПК» с рассказом «День сети».

Автор рассказов, опубликованных в журналах «Полдень XXII век», «Дарьял», «Если», «Реальность фантастики», «Порог» и других.

17 сентября 2018 года в 11:50 (мск) умер от второго рецидива. Ранее, в 2015 году, писателю удалили злокачественную раковую опухоль вместе с глазом.

В одном из своих последних интервью Владимир Данихнов сказал: «„Тварь“ я старался писать максимально просто. Думаю, посыл тут такой: показать, что онкологические больные — это те же люди. Вот точно те же самые, с которыми вы совсем недавно пили пиво, болтали, ездили на природу; ничего не поменялось, кроме болезни. Когда у меня обнаружили диагноз, некоторые мои знакомые как-то вывалились из моей жизни. Винить их я не могу: понимаю, что со смертельно больным человеком общаться страшно. Поневоле примеряешь это на себя. Но мне кажется, что такое отношение надо ломать».

Литературная критика 
«Колыбельная» Данихнова вызывает очень сильные чувства, хоть положительные, хоть отрицательные. По-русски это проще всего охарактеризовать сленговым словечком «Жесть!»

Библиография

Романы 
 2005 — Продавец заклятий // Соавтор: Яна Данихнова
 2005 — Братья наши меньшие
 2007 — Чужое
 2008 — Живи! // Соавтор: Артём Белоглазов
 2010 — Девочка и мертвецы
 2014 — Колыбельная. — М.: АСТ, ISBN 978-5-17-083956-8
 2018 — Тварь размером с колесо обозрения

Повести 
 2009 — Адский галактический пекарь

Рассказы 
 2004 — День сети
 2005 — Милосердие
 2005 — Пластика
 2006 — Синеухий эльф Скотина
 2009 — Земляки
 2012 — Паяльщик
 2017 — Роботизация

Премии и награды 
 2008 год — премия Европейского общества научной фантастики молодому автору (ESFS Encouragement Award). На премию писателя выдвинула делегация России.

 2011 год — премия «Серебряный Кадуцей» за роман «Девочка и мертвецы».

Номинации 
 2015 год — шорт-лист премии «Русский Букер», роман «Колыбельная».

 2018 год — лонг-лист премии Национальный бестселлер, книга «Тварь размером с колесо обозрения»

Примечания

Ссылки 
 
 Страница на сайте Lib.ru: Журнал «Самиздат»
 
 Страница на сайте «Фантасты.ру»
 Страница на сайте премии «Дебют»
 Мой знакомый маньяк — Максим Кронгауз о «Колыбельной» Владимира Данихнова

Писатели XXI века
Писатели России XXI века
Русские писатели XXI века
Писатели-фантасты России
Умершие от рака